Маково је изведеница од речи мак. Оно се може односити на:

 Маково (Новаци), насеље у општини Новаци, Северна Македонија;
 Маково (Трговиште), насеље у општини Трговиште, Бугарска;
 Маково (Астраханска област), насеље у Астраханској области, Русија;
 Маково (Калушка област), насеље у Калушкој области, Русија;
 Маково (Липецка област), насеље у Липецкој области, Русија;
 Маково (Рјазањска област), насеље у Рјазањској области, Русија.